Bičenka je české označení pro několik taxonů:

Třída
 třída bičenky (Trichomonadea) 

Několik rodů

bičenka – Trichomonas
bičenka poševní (Trichomonas vaginalis)
bičenka – Pentatrichomonas
bičenka střevní (Pentatrichomonas hominis)
bičenka – Tritrichomonas
bičenka dobytčí (Tritrichomonas suis)